Общая численность населения Грузии (без учёта частично признанных государств Южная Осетия и Абхазия) на 1 января 2020 года составила 3 716 858 человек, на 1 января 2016 года — 3 728 600 человек, на 1 января 2014 года — 3 716 900 человек, на 1 января 2013 года — 3 718 400 человек.

По итогам переписи населения по состоянию на 4 ноября 2014 года численность населения страны составила 3 713 804 человека. Городское население в 2014 году составило 57,15 % населения Грузии (2 122 623 человека), сельское — 42,85 % (1 591 181 чел.) (в 2002 году — соответственно, 52,3 % и 47,7 %).

Динамика 

Динамика численности населения ГрузииНациональная статистическая служба Грузии. Численность населения регионов и муниципалитетов Грузии на начало года в 2005—2015 гг.  Данные до 1993 года включают Абхазию и Южную Осетию, данные за 1994—2009 гг. включают частично Ленингорский район Южной Осетии (Ахалгорский район), Верхний Кодор Абхазии, а также грузинские сёла-анклавы под Цхинвалом (анклавы к северу от него (сёла Тамарашени, Курта, Кехви и др.) и к востоку (сёла Ередви, Ванати, Белоти и др.), а также к востоку от Знаура анклав Авневи, которые учитывались Грузией как части Горийского и Карельского районов, а в 2006—2008 гг. также как части отдельных муниципалитетов Курта, Тигви, Эредви

Критика 
По мнению Владимира Хомерики, вице-президента Всемирного конгресса народов Грузии, президента Фонда единения русского и грузинского народов, численность населения Грузии сильно завышалась правительством Саакашвили (в частности, для проведения махинаций во время выборов) и на самом деле в мае 2010 года составляла 3,5—3,7 млн человек (с учётом выезда от 1,6 до 2 млн граждан за границу) при официальных данных о численности списка избирателей-граждан страны в 4,6 — 4,7 млн чел. и официальных данных о численности населения страны в 2009—2010 гг. в 4,39—4,44 млн жителей.

Проведённая в 2014 году при новых властях перепись населения действительно показала, что население Грузии составляет 3,7 млн человек.

Миграция

1990-е 

Уже после начала перестройки и в период распада СССР, а также в последующие годы Грузию покинуло большинство русского населения (из 266 тысяч в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 65 тысяч русских (24 % от численности в 1989 г.), без учёта населения Абхазии и Южной Осетии, а с учётом — 341 и 90 тысяч, соответственно, или 26 %);
греки (из 86 тысяч в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 15 тысяч (17 %), без учёта населения Абхазии и Южной Осетии, а с учётом — 100 и 17 тысяч, соответственно, или те же 17 %);
евреи (из 25 тысяч в 1989 г. к 2002 году осталось около 6 тыс., без учёта населения Абхазии и Южной Осетии).

В результате вооружённых этнических конфликтов и действий радикальных националистов значительно уменьшилось осетинское население — из 99 тысяч в 1989 г. к 2002 г. осталось лишь 38 тыс. осетин или 38 % (без учёта населения Абхазии и Южной Осетии). Или из 164 тысяч осетин Грузинской ССР в 1989 г. к 2002 г. осталось около 80 тысяч осетин в Грузии и Южной Осетии, то есть 49 %). Большая часть из них бежала в Россию (Северную Осетию) и Южную Осетию (причём число осетин в бывшей Юго-Осетинской АО за 1989—2000-е годы сократилось с 65 тысяч до примерно 45 тысяч чел., то есть осталось около 69 %).

Около 200 тысяч этнических грузин в начале 1990-х годов были вынуждены бежать во внутренние районы Грузии из Абхазии. Велико число этнических грузин, выехавших в 1990—2000-е годы за пределы Грузии в поисках работы и (особенно с 2005 г.) политических беженцев — в первую очередь они уезжают и оседают в России (от 400 тысяч до 1 млн чел.), а также на Украине, в Польше, Великобритании и др.

Сократилась также и численность армян (из 360,7 тысяч в 1989 г. к 2002 году осталось 249 тыс. армян (69 % от численности в 1989 г.), без учёта населения Абхазии и Южной Осетии, а с учётом — 440 и 295 тыс. соответственно, или 67 %) и азербайджанцев (из 307,6 тысяч в 1989 г. к 2002 году осталось 284,8 тыс. азербайджанцев или 93 % от численности в 1989 г.).

2000-е — 2010-е 
С 2002 года по 2017 год за рубеж уехало 1,4 млн человек (таким образом, за 15 лет из Грузии уехало свыше четверти населения)..

Национальный состав 

В современной Грузии, по данным переписи 2014 года, проживает 10 этносов: грузины, азербайджанцы, армяне, русские, осетины, курды (езиды), греки, кистинцы (чеченцы), украинцы, ассирийцы. Население становится более мононациональным - армяне уезжают в Армению, азербайджанцы - в Азербайджан, русские, осетины и кистины-чеченцы в Россию, греки, украинцы и ассирийцы вымирают.

 Национальный состав населения Грузинской ССР в 1989 и Грузии в 2002 и 2014 гг.

 Динамика этносостава населения в 1926—2014 гг.

Национальный состав населения Грузии по краям 
По данным переписи населения 2014 года

Языки 

Согласно переписи 2014 года, основной язык - грузинский, почти треть населения владеет русским языком.

Родные языки в Грузии по переписи населения 2014 года:

Родной язык по стране и у отдельных национальностей по переписи населения 2002 года:

Свободно владеющие другим языком (кроме родного) по переписи населения 2002 года:

Языковые группы
В целом языки, на которых говорят жители Грузии, относятся к пяти языковым семьям:
 картвельская семья:
 грузинский язык: грузинский и его диалекты (картлийский, имеретинский, кахетинский, гурийский, месхетский, аджарский и др.)
 занские (колхидские) языки: мегрельский, лазский
 сванский язык: сванский
 северокавказская языковая семья:
 абхазо-адыгские языки: абхазский
 нахско-дагестанские языки: удинский, бацбийский, чеченский (кистинский)
 алтайская языковая семья
 тюркские языки: азербайджанский
 семито-хамитская языковая семья (новосирийский (ассирийский) язык)
 индоевропейская языковая семья (русский, украинский, греческий, армянский, осетинский, курдский)

Религия 

По данным переписи населения 2014 года в Грузии была распространена принадлежность к следующим конфессиям:
 Православие (основная масса грузин, русских, осетин, греков, часть абхазов) — 83,41 % (3097,6 тыс. чел.)
 Ислам (часть грузин в Аджарии и Месхет-Джавахети, часть абхазов, турки, татары, азербайджанцы, кистины) — 10,74 % (398,7 тыс. чел.)
 Армяно-апостольская церковь (армяне) — 2,94 % (109,0 тыс. чел.)
 Католицизм (небольшая часть армян и грузин) — 0,52 % (19,2 тыс. чел.)
 Свидетели Иеговы — 0,33 % (12,4 тыс. чел.)
 Езидизм (езиды, курды) — 0,23 % (8,6 тыс. чел.)
 Протестантизм — около 0,07 % (2,5 тыс. чел.)
 Пятидесятники (Грузинский Пятидесятнический Союз, входящий в Ассамблеи Бога)
 Баптисты
 Лютеране
 Иудаизм (евреи) — около 0,04 % (1,4 тыс. чел.)
 нет, не ответили или не указали конфессиональную принадлежность — 1,70 % (63,0 тыс. чел.)
В июле 2005 года в Грузии было официально зарегистрировано около 40 религиозных организаций.

Урбанизация 

Городское население по переписи 2014 года составило 57,2 % населения страны или 2 122 623 человек, из которых 1 062 282 человек (в границах региона-муниципалитета — 1 108 717 человек, то есть больше половины (52,2 %) всех горожан) живут в Тбилиси, 152 839 человек в Батуми, 147 635 человек в Кутаиси, 125 103 человек в Рустави, 48 143 человек в Гори (край Шида-Картли), 42 998 человек в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 41 465 человек в Поти (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 26 135 человек в Хашури (край Шида-Картли), 25 318 человек в Самтредиа (край Имеретия), 21 596 человек в Сенаки (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 20 814 человек в Зестафони (край Имеретия), 20 211 человек в Марнеули (край Квемо-Картли), 19 629 человек в Телави (край Кахетия) и т. д.

По переписи 2002 года городское население составило 52,3 % населения страны или 2 284,8 тыс. человек, из которых 1081,7 тыс. человек (то есть почти половина горожан — 47,4 %) живут в Тбилиси, 186,0 тыс. в Кутаиси, 121,8 тыс. в Батуми, 116,4 тыс. в Рустави, 68,9 тыс. в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 49,6 тыс. в Гори (край Шида-Картли), 47,1 тыс. в Поти (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 29,8 тыс. в Самтредиа (край Имеретия), 28,6 тыс. в Хашури (край Шида-Картли), 28,1 тыс. в Сенаки (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 24,2 тыс. в Зестафони (край Имеретия), 21,8 тыс. в Телави (край Кахетия), 20,1 тыс. в Марнеули (край Квемо-Картли) и т. д.
Важнейшие из них — Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Батуми, Зугдиди, Поти. За годы советской власти возникли новые промышленные центры — Рустави (химия, чёрная металлургия), Зестафони (чёрная металлургия), Чиатура (добыча марганца), и Ткибули (каменный уголь) и др.

По оценке на начало 2010 года, городское население составило 2350,5 тыс. человек (53,0 %), в том числе 1152,5 тыс. человек (то есть почти половина горожан — 49,0 %) — в Тбилиси, 192,5 тыс. в Кутаиси, 123,5 тыс. в Батуми, 119,5 тыс. в Рустави.

По оценке на начало 2015 года, городское население составило 2140,4 тыс. человек (57,4 %)., более 52,2 % из которых — в Тбилиси (1118,3 тыс.); 7,2 % — в Батуми (154,1 тыс.), 7,0 % — в Кутаиси (149,1 тыс.), 5,8 % — в Рустави (125,0 тыс.).

По оценке на начало 2019 года, городское население составило 58,7 % населения, при этом почти треть всего населения проживала в Тбилиси (1 171,1 тыс. человек).

Общая карта 
Легенда карты:

Проблема селективных абортов 

В 2017 году Межведомственная комиссия Национальной службы статистики Грузии и грузинского офиса Фонда ООН в области народонаселения на основании переписей населения сделали заявление о том, что в период с 1990 по 2015 годы в Грузии по причине абортивного вмешательства не родилось 31,4 тыс. девочек. Наиболее остро диспропорция полов к 2017 году встала в регионах Кахетия, Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети.

См. также 
 Осетины в Грузии
 Армяне в Грузии
 Азербайджанцы в Грузии
 Грузинская епархия ААЦ
 Грузинские фамилии

Примечания

Литература

Ссылки 
Источники статистической информации —
 :en:The World Factbook
 geostat.ge
 statistics.ge